Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 32 dans le monde.

 Route fédérale 32 en Allemagne
 U.S. Route 32 aux États-Unis
 New York State Route 32 aux États-Unis
 Route départementale 32 en Guadeloupe, France
 Route 32 en Islande
 Route européenne 32 au Royaume-Uni
 Route régionale 32 au Sénégal
 Route magistrale 32 en Serbie
  dans certains pays